De marathon van Parijs 2015 werd gelopen op zondag 12 april. Het was de 39e editie van deze marathon. Het evenement werd gesponsord door Schneider Electric.

De overwinning bij de mannen ging naar de Keniaan Mark Korir. Met zijn winnende 2:05.49 bleef hij ruim boven het parcoursrecord van 2:05.03 uit 2014. De Ethiopische Meseret Mengistu won de wedstrijd bij de vrouwen in 2:23.26.

Een recordaantal van 41.342 lopers uit 150 landen nam deel aan dit evenement.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2015
Parijs